Волошинівська сільська рада — Київська область, Баришівський район
 Волошинівська сільська рада — Львівська область, Старосамбірський район